Die Firma Orgelbau Matz & Luge ist eine Orgelbauwerkstätte im badischen Rheinmünster.

Geschichte 
Die Orgelbaufirma Matz & Luge wurde 1989 durch die bis heute tätigen Inhaber Alex Matz und Hans-Martin Luge gegründet und ist über die Grenzen Badens hinaus sowohl im Bereich Neubau als auch Restaurierung tätig. Die Werkstatt der Firma befindet sich im Ortsteil Stollhofen bei Rheinmünster. Die beiden Inhaber führen zudem die Orgelbauanstalt Georg Stahlhuth & Co m.b.H in Aachen.

Werkliste 
Man. = Manuale, Reg. = Register

Weblinks 

 Website der Firma Matz & Luge
 Organ index: Matz & Luge

Einzelnachweise 

Matz & Luge
Produzierendes Unternehmen (Landkreis Rastatt)
Kultur (Landkreis Rastatt)
Rheinmünster